L'Ode à la liberté est un poème écrit par Alexandre Pouchkine, poète russe.
 L'Ode à la liberté poème de Sagharlum.

Liberté